Рамон Лопез Веларде има више значења:

 Рамон Лопез Веларде, Торибио (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Рамон Лопез Веларде, Ла Чичарона (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику